Romeo i Julija, Shakespearova tragedija, po kome su nastala druga djela

Glazba
 Romeo i Julija (Prokofjev), balet Sergeja Prokofjeva
 Roméo et Juliette (Berlioz), zborska simfonija Hectora Berlioza
 Romeo i Julia (Čajkovski), fantazija-uvertira Petra Iljiča Čajkovskog
 Romeo and Juliet (pjesma), skladba britanskog sastava Dire Straits

Film
 Romeo and Juliet (1936.), film Georgea Cukora s Normom Shearer (Julija) i Lesliejem Howardom (Romeo)